Пиж — прокладка в патроні, яка відділяє набій від кулі або дробу
 Пиж — річка в Росії, ліва притока Мулянки

Прізвище 
 Пиж Осип Олександрович (1900 — ?) — радянський інженер, конструктор
 Пиж Юрій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Див. також 
 Пижик
 Пижов

Білоруські прізвища
Українські прізвища